Théodore hace referencia a:
Gaspard Théodore Ignace de la Fontaine, político de Luxemburgo.
Théodore Chassériau, pintor dominicano de origen francés.
Théodore Géricault, pintor francés.